Birkhöfe ist der Name folgender Orte:

 Birkhöfe (Creglingen) (), Wohnplatz auf der Gemarkung des Creglinger Stadtteils Oberrimbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Birkhöfe (Hohentengen) (), Wohnplatz bei Hohentengen (Oberschwaben), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg